Дайняй (Ігналінський район)
 Дайняй (Кайшядоріський район)
 Дайняй (Расейняйський район)
 Дайняй (Тракайський район)
 Укмергський район
 Дайняй (Сєсікайське староство)
 Дайняй (Відішкяйське староство)
 Дайняй (Шакяйський район)
 Дайняй (Ширвінтоський район)
 Дайняй (Шяуляй)
 Юрбаркаський район
 Дайняй I
 Дайняй II